Haslhof ist der Ortsname von

 Haslhof (Rettenbach), Ortsteil der Gemeinde Rettenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Haslhof (Walderbach), Ortsteil der Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham, Bayern
 Haslhof (Gemeinde St. Veit), Ortschaft der Gemeinde St. Veit im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch:
 Haselhof
 Hasselhoff
 Haslhofer